È stata la prima edizione del torneo, Víctor Estrella Burgos ha sconfitto in finale Feliciano López per 6–2, 65–7, 7–65.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Feliciano López (finale)
  Santiago Giraldo (secondo turno)
  Fernando Verdasco (semifinale)
  Martin Kližan (quarti di finale)

  Paolo Lorenzi (quarti di finale)
  Thomaz Bellucci (semifinale)
  Dušan Lajović (quarti di finale)
  Víctor Estrella Burgos (campione)

Wildcard 

  Gonzalo Escobar (primo turno)
  Márton Fucsovics (primo turno)

  Giovanni Lapentti (primo turno)

Qualificati 

  André Ghem (primo turno)
  Nicolás Jarry (secondo turno)

  Renzo Olivo (secondo turno)
  Gerald Melzer (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ecuador Open Quito 2015
ATP World Tour 2015